Di seguito una lista di asteroidi dal numero 152001 al 153000 con data di scoperta e scopritore.

152001-152100 

|-
| 152001 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 152002 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 152003 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 152004 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152005 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152006 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152007 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152008 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152009 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152010 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152011 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152012 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152013 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 152014 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152015 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152016 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152017 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152018 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 152019 - ||  || 20 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 152020 - ||  || 21 maggio 2004 || CSS
|-
| 152021 - ||  || 10 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 152022 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 152023 - ||  || 21 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 152024 - ||  || 24 giugno 2004 || Bickel, W.
|-
| 152025 - || 2004 NP || 8 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 152026 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152027 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152028 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152029 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152030 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152031 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152032 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152033 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152034 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152035 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152036 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152037 - ||  || 25 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 152038 - ||  || 27 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 152039 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152040 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 152041 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152042 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152043 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152044 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152045 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152046 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152047 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152048 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152049 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152050 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 152051 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152052 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152053 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152054 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152055 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 152056 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 152057 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152058 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152059 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 152060 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 152061 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152062 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152063 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152064 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152065 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152066 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 152067 Deboy ||  || 15 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 152068 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 152069 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 152070 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 152071 - ||  || 6 settembre 2004 || St. Veran
|-
| 152072 - ||  || 7 settembre 2004 || Eskridge
|-
| 152073 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152074 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 152075 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 152076 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152077 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152078 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152079 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152080 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152081 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 152082 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152083 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152084 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152085 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152086 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152087 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152088 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152089 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152090 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152091 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152092 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152093 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152094 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152095 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152096 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152097 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152098 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152099 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152100 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|}

152101-152200 

|-
| 152101 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152102 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152103 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152104 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152105 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152106 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152107 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152108 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152109 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152110 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 152111 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152112 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152113 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152114 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152115 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152116 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152117 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152118 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 152119 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 152120 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152121 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152122 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 152123 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152124 - ||  || 20 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 152125 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 152126 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 152127 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152128 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152129 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152130 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 152131 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 152132 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 152133 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 152134 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 152135 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152136 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152137 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 152138 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152139 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 152140 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 152141 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 152142 - || 2005 JT || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 152143 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 152144 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152145 - ||  || 9 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 152146 Rosenlappin ||  || 9 giugno 2005 || Jarnac
|-
| 152147 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152148 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152149 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152150 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152151 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152152 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 152153 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152154 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152155 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152156 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 152157 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152158 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 152159 - ||  || 10 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 152160 - ||  || 3 luglio 2005 || CSS
|-
| 152161 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 152162 - ||  || 7 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 152163 - ||  || 8 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 152164 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 152165 - || 2005 OF || 17 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 152166 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152167 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152168 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152169 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152170 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152171 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152172 - ||  || 31 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 152173 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152174 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 152175 - ||  || 29 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 152176 - ||  || 6 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 152177 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152178 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152179 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152180 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152181 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152182 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152183 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152184 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152185 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152186 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 152187 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152188 Morricone||  || 27 agosto 2005 || Mallia, F., Maury, A.
|-
| 152189 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 152190 - ||  || 29 agosto 2005 || Ory, M.
|-
| 152191 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152192 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 152193 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152194 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152195 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 152196 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 152197 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 152198 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152199 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152200 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|}

152201-152300 

|-
| 152201 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 152202 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 152203 - ||  || 27 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 152204 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 152205 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 152206 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152207 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152208 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152209 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 152210 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 152211 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 152212 - || 2005 RG || 1 settembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 152213 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152214 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152215 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152216 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152217 Akosipov ||  || 10 settembre 2005 || Andrushivka
|-
| 152218 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152219 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152220 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152221 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152222 - ||  || 12 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 152223 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 152224 - || 2005 SJ || 20 settembre 2005 || Broughton, J.
|-
| 152225 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 152226 Saracole||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 152227 Argoli||  || 24 settembre 2005 || Casulli, V. S.
|-
| 152228 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152229 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152230 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152231 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152232 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152233 Van Till ||  || 25 settembre 2005 || Calvin College
|-
| 152234 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152235 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152236 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152237 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152238 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152239 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152240 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 152241 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152242 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152243 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152244 - ||  || 24 settembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 152245 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152246 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152247 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152248 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152249 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152250 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152251 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152252 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152253 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152254 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152255 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152256 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152257 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152258 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152259 - ||  || 29 settembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 152260 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152261 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152262 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152263 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152264 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152265 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152266 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152267 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 152268 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152269 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152270 - ||  || 30 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 152271 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152272 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152273 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 152274 - ||  || 30 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 152275 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152276 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152277 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152278 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 152279 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152280 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152281 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152282 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152283 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152284 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152285 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152286 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152287 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152288 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152289 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152290 Lorettaoberheim- ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152291 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152292 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152293 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152294 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152295 - ||  || 4 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152296 - ||  || 3 ottobre 2005 || Bickel, W.
|-
| 152297 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152298 - ||  || 9 ottobre 2005 || Great Shefford
|-
| 152299 Vanautgaerden ||  || 11 ottobre 2005 || De Cat, P.
|-
| 152300 - ||  || 11 ottobre 2005 || Pauwels, T.
|}

152301-152400 

|-
| 152301 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152302 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152303 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152304 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152305 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152306 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152307 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152308 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152309 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152310 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152311 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152312 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152313 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152314 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152315 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152316 - ||  || 11 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152317 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152318 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152319 Pynchon ||  || 29 ottobre 2005 || Guido, E.
|-
| 152320 Lichtenknecker ||  || 27 ottobre 2005 || Rinner, C.
|-
| 152321 - ||  || 20 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152322 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152323 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152324 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152325 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152326 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152327 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152328 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152329 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152330 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152331 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152332 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152333 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152334 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152335 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152336 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152337 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152338 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152339 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152340 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152341 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152342 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152343 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152344 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152345 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152346 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152347 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152348 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152349 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152350 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152351 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152352 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152353 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152354 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152355 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152356 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152357 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152358 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152359 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152360 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152361 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152362 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152363 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152364 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152365 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152366 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152367 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152368 - ||  || 28 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 152369 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152370 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152371 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152372 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152373 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152374 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152375 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152376 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152377 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152378 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152379 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152380 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152381 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152382 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152383 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152384 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152385 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152386 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152387 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152388 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152389 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152390 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152391 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152392 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152393 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152394 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152395 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152396 - ||  || 28 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152397 - ||  || 28 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152398 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152399 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152400 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

152401-152500 

|-
| 152401 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152402 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152403 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152404 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152405 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152406 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152407 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152408 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152409 - ||  || 28 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152410 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152411 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152412 - ||  || 31 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152413 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152414 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152415 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152416 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152417 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152418 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152419 - ||  || 26 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152420 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152421 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152422 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152423 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152424 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152425 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152426 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152427 - ||  || 28 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 152428 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152429 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152430 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152431 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152432 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152433 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152434 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152435 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152436 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152437 - ||  || 29 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152438 - ||  || 29 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152439 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152440 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152441 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152442 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152443 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152444 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 152445 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152446 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152447 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 152448 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152449 - ||  || 24 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152450 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 152451 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152452 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152453 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 152454 Darnyi||  || 3 novembre 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 152455 - ||  || 11 novembre 2005 || Hutsebaut, R.
|-
| 152456 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152457 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 152458 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 152459 - ||  || 1 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 152460 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 152461 - ||  || 5 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 152462 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152463 - ||  || 4 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 152464 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152465 - ||  || 7 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 152466 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 152467 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152468 - ||  || 10 novembre 2005 || Eskridge
|-
| 152469 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152470 - || 2005 WJ || 19 novembre 2005 || Lowe, A.
|-
| 152471 - ||  || 21 novembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 152472 - ||  || 23 novembre 2005 || Rinner, C.
|-
| 152473 - ||  || 20 novembre 2005 || CSS
|-
| 152474 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 152475 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 152476 - ||  || 24 novembre 2005 || NEAT
|-
| 152477 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152478 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152479 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 152480 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152481 Stabia ||  || 30 novembre 2005 || Guido, E.
|-
| 152482 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 152483 - ||  || 25 novembre 2005 || NEAT
|-
| 152484 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 152485 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152486 - ||  || 27 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 152487 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152488 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152489 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152490 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 152491 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 152492 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 152493 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152494 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 152495 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 152496 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 152497 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152498 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152499 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 152500 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

152501-152600 

|-
| 152501 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152502 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 152503 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 152504 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 152505 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 152506 - ||  || 4 dicembre 2005 || Healy, D.
|-
| 152507 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152508 - ||  || 5 dicembre 2005 || Lowe, A.
|-
| 152509 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152510 - ||  || 6 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 152511 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152512 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 152513 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152514 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 152515 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 152516 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 152517 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 152518 - ||  || 25 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152519 - ||  || 3 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 152520 - ||  || 9 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 152521 - ||  || 21 maggio 2006 || Lowe, A.
|-
| 152522 - ||  || 17 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 152523 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 152524 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 152525 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 152526 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 152527 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 152528 - ||  || 14 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 152529 - ||  || 9 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 152530 - ||  || 16 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 152531 - ||  || 24 dicembre 2006 || CSS
|-
| 152532 - ||  || 10 gennaio 2007 || CSS
|-
| 152533 Aggas||  || 8 gennaio 2007 || Lemmon Survey, Mount
|-
| 152534 - ||  || 24 gennaio 2007 || Lowe, A.
|-
| 152535 - ||  || 16 gennaio 2007 || CSS
|-
| 152536 - || 4265 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152537 - || 2056 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152538 - || 3035 T-1 || 26 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152539 - || 3194 T-1 || 26 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152540 - || 4358 T-1 || 26 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152541 - || 1140 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152542 - || 3135 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152543 - || 3420 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152544 - || 4427 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152545 - || 4473 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152546 - || 4729 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152547 - || 5052 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152548 - || 5085 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152549 - || 1119 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152550 - || 2677 T-3 || 11 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152551 - || 3190 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152552 - || 3810 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152553 - || 4264 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152554 - || 4320 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 152555 - ||  || 30 settembre 1975 || Bus, S. J.
|-
| 152556 - ||  || 16 marzo 1980 || Lagerkvist, C.-I.
|-
| 152557 - ||  || 1 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 152558 - || 1990 SA || 16 settembre 1990 || McNaught, R. H.
|-
| 152559 Bodelschwingh||  || 12 ottobre 1990 || Börngen, F., Schmadel, L. D.
|-
| 152560 - || 1991 BN || 19 gennaio 1991 || Spacewatch
|-
| 152561 - || 1991 RB || 4 settembre 1991 || McNaught, R. H.
|-
| 152562 - ||  || 13 settembre 1991 || Lowe, A.
|-
| 152563 - || 1992 BF || 30 gennaio 1992 || Lawrence, K. J., Helin, E. F.
|-
| 152564 - || 1992 HF || 24 aprile 1992 || Spacewatch
|-
| 152565 - ||  || 28 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 152566 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 152567 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 152568 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 152569 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 152570 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 152571 - ||  || 20 agosto 1993 || Elst, E. W.
|-
| 152572 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 152573 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 152574 - ||  || 7 febbraio 1994 || Elst, E. W.
|-
| 152575 - || 1994 GY || 14 aprile 1994 || Sugie, A.
|-
| 152576 - ||  || 11 luglio 1994 || Debehogne, H., Elst, E. W.
|-
| 152577 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 152578 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 152579 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 152580 - ||  || 27 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 152581 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 152582 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 152583 - || 1994 TF || 4 ottobre 1994 || Tesi, L., Cattani, G.
|-
| 152584 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 152585 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 152586 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 152587 - ||  || 4 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 152588 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 152589 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 152590 - ||  || 30 luglio 1995 || Pravec, P.
|-
| 152591 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 152592 - ||  || 22 settembre 1995 || Šarounová, L.
|-
| 152593 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152594 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152595 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152596 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152597 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 152598 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 152599 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 152600 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|}

152601-152700 

|-
| 152601 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 152602 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 152603 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152604 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152605 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152606 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152607 - ||  || 23 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 152608 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 152609 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 152610 - ||  || 22 gennaio 1996 || Socorro
|-
| 152611 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 152612 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 152613 - ||  || 19 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 152614 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 152615 - ||  || 14 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 152616 - ||  || 18 aprile 1996 || Elst, E. W.
|-
| 152617 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 152618 - ||  || 16 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 152619 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 152620 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 152621 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 152622 - ||  || 11 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 152623 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 152624 - ||  || 5 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 152625 - ||  || 12 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 152626 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 152627 - || 1997 DF || 26 febbraio 1997 || Šarounová, L.
|-
| 152628 - ||  || 9 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 152629 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 152630 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 152631 - ||  || 8 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 152632 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 152633 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 152634 - || 1997 HN || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 152635 - ||  || 1 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 152636 - ||  || 29 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 152637 - ||  || 5 luglio 1997 || NEAT
|-
| 152638 - ||  || 29 luglio 1997 || Lopez, A., Pacheco, R.
|-
| 152639 - || 1997 PT || 3 agosto 1997 || ODAS
|-
| 152640 - ||  || 5 agosto 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152641 Fredreed||  || 5 settembre 1997 ||DeGraff, D. R., Weaver, S.
|-
| 152642 - ||  || 10 settembre 1997 || Comba, P. G.
|-
| 152643 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152644 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152645 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152646 - ||  || 23 settembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152647 Rinako||  || 29 ottobre 1997 || Asami, A.
|-
| 152648 - ||  || 28 ottobre 1997 || LINEAR
|-
| 152649 - ||  || 25 ottobre 1997 || Skiff, B. A.
|-
| 152650 - ||  || 8 novembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 152651 - ||  || 1 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152652 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152653 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152654 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152655 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152656 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 152657 Yukifumi ||  || 4 dicembre 1997 || Nakamura, A.
|-
| 152658 - ||  || 5 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 152659 - ||  || 4 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152660 - || 1998 CW || 5 febbraio 1998 || Tichý, M., Moravec, Z.
|-
| 152661 - ||  || 20 febbraio 1998 || Klet
|-
| 152662 - ||  || 21 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152663 - ||  || 21 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152664 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 152665 - ||  || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 152666 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 152667 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 152668 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 152669 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 152670 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 152671 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 152672 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 152673 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 152674 - ||  || 27 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 152675 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 152676 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 152677 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 152678 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 152679 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 152680 - ||  || 27 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 152681 - ||  || 22 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 152682 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 152683 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 152684 - ||  || 30 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 152685 - || 1998 MZ || 18 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 152686 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 152687 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 152688 - ||  || 23 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 152689 - ||  || 30 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152690 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 152691 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 152692 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 152693 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152694 - ||  || 12 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152695 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152696 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152697 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152698 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152699 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152700 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|}

152701-152800 

|-
| 152701 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152702 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152703 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152704 - ||  || 17 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152705 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152706 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 152707 - ||  || 21 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 152708 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152709 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152710 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152711 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152712 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152713 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152714 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152715 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152716 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152717 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152718 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 152719 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 152720 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 152721 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 152722 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 152723 - ||  || 22 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152724 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 152725 - ||  || 17 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 152726 - ||  || 24 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 152727 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152728 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152729 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152730 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152731 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152732 - ||  || 13 novembre 1998 || ODAS
|-
| 152733 - ||  || 25 novembre 1998 || Klet
|-
| 152734 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152735 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152736 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152737 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152738 - ||  || 19 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 152739 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 152740 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152741 - ||  || 16 novembre 1998 || NEAT
|-
| 152742 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 152743 - ||  || 22 dicembre 1998 || Klet
|-
| 152744 - ||  || 23 dicembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152745 - ||  || 24 dicembre 1998 || Klet
|-
| 152746 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152747 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 152748 - ||  || 28 dicembre 1998 || Tucker, R. A.
|-
| 152749 - ||  || 17 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 152750 Brloh||  || 21 gennaio 1999 || Tichá, J., Tichý, M.
|-
| 152751 - ||  || 16 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 152752 - ||  || 9 febbraio 1999 || Pravec, P.
|-
| 152753 - ||  || 7 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 152754 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 152755 - ||  || 9 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 152756 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 152757 - ||  || 12 maggio 1999 || Zoltowski, F. B.
|-
| 152758 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 152759 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 152760 - || 1999 KH || 16 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 152761 - || 1999 LE || 4 giugno 1999 || CSS
|-
| 152762 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 152763 - ||  || 10 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 152764 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 152765 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 152766 - ||  || 9 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 152767 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 152768 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 152769 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152770 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152771 - ||  || 10 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152772 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152773 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152774 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152775 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152776 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152777 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152778 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152779 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152780 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152781 - ||  || 10 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152782 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152783 - ||  || 7 settembre 1999 || CSS
|-
| 152784 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 152785 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 152786 - || 1999 TS || 1 ottobre 1999 || Korlević, K.
|-
| 152787 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152788 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152789 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152790 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152791 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152792 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152793 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152794 - ||  || 14 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152795 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152796 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152797 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152798 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152799 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152800 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|}

152801-152900 

|-
| 152801 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152802 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152803 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152804 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152805 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152806 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152807 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152808 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152809 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152810 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152811 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152812 - ||  || 7 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152813 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152814 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152815 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152816 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 152817 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152818 - ||  || 29 ottobre 1999 || Šarounová, L.
|-
| 152819 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152820 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152821 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152822 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152823 - ||  || 18 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 152824 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152825 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152826 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 152827 - ||  || 8 novembre 1999 || Pacheco, R., Lopez, A.
|-
| 152828 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152829 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152830 Dinkinesh ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152831 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152832 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152833 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152834 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152835 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152836 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152837 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152838 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152839 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152840 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152841 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152842 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152843 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152844 - ||  || 13 novembre 1999 || CSS
|-
| 152845 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152846 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152847 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152848 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152849 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152850 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152851 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152852 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 152853 - ||  || 2 novembre 1999 || CSS
|-
| 152854 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152855 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 152856 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152857 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 152858 - ||  || 5 dicembre 1999 || LONEOS
|-
| 152859 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 152860 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 152861 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 152862 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 152863 - ||  || 11 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 152864 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152865 - ||  || 6 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152866 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152867 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152868 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152869 - ||  || 12 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152870 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152871 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 152872 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152873 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152874 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152875 - ||  || 5 gennaio 2000 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 152876 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152877 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152878 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152879 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152880 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 152881 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152882 - ||  || 21 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 152883 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 152884 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 152885 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152886 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152887 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152888 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152889 - ||  || 5 febbraio 2000 || CSS
|-
| 152890 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152891 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152892 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152893 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152894 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152895 - ||  || 11 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152896 - ||  || 8 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152897 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152898 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152899 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152900 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|}

152901-153000 

|-
| 152901 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152902 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152903 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152904 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152905 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152906 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152907 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152908 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152909 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152910 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152911 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152912 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152913 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152914 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 152915 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 152916 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152917 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152918 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152919 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152920 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152921 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152922 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152923 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152924 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152925 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152926 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152927 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152928 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152929 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152930 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152931 - ||  || 15 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152932 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152933 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152934 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152935 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152936 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152937 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152938 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152939 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152940 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152941 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152942 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152943 - ||  || 26 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152944 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152945 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152946 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152947 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152948 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152949 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 152950 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 152951 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 152952 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152953 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152954 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152955 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152956 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152957 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152958 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152959 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152960 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152961 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152962 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152963 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152964 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152965 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152966 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152967 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152968 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152969 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152970 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152971 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152972 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152973 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152974 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152975 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152976 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152977 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152978 - ||  || 13 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152979 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152980 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152981 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152982 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152983 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152984 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152985 Kenkellermann - ||  || 4 aprile 2000 || Wasserman, L. H.
|-
| 152986 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152987 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152988 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152989 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152990 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152991 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152992 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 152993 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152994 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152995 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 152996 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152997 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152998 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 152999 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 153000 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0152001